Алфьо́ров () — російське прізвище, утворене від Алфёр — народної форми канонічного імені Єлевферій (за іншими даними — це народна форма імені Алфей). Жіноча форма — Алфьорова.

Відомі носії 
Алфьоров
 Алфьоров Жорес Іванович (1930—2019) — радянський та російський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 2000 року.
 Алфьоров Ігор Олександрович (1930–1978) — український архітектор.
 Алфьоров Микола Семенович (1917—1982) — російський радянський архітектор.
 Алфьоров Микола Федорович (1777—1842) — український культурний діяч, архітектор, гравер, художник, письменник.
 Алфьоров Олександр Анатолійович (1983) — український історик, радіоведучий, громадський та політичний діяч.

Алфьорова
 Алфьорова Ірина Іванівна ( 1951) — російська акторка

Див. також 
 Алфьорово

Примітки 

Російські прізвища